Bosut est un toponyme qui peut désigner :
le Bosut, une rivière de Croatie et de Serbie (Voïvodine) ;
Bosut, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem).